Grierson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew John Grierson (1929–1990), schottischer Botaniker
 Benjamin Grierson (1826–1911), amerikanischer General
 Cecilia Grierson (1859–1934), argentinische Ärztin, Lehrerin und Philanthropin
 Edward Grierson (1914–1975), englischer Jurist und Schriftsteller
 Francis Grierson (1848–1927), US-amerikanischer Pianist, Schriftsteller und Okkultist 
 George Abraham Grierson (1851–1941), britischer Linguist und Orientalist
 John Grierson (1898–1972), britischer Dokumentarfilmregisseur und -produzent
 Philip Grierson (1910–2006), britischer Numismatiker und Historiker
 Ronald Grierson († 2014), deutsch-britischer Bank- und Industriemanager
 Ruby Grierson (1904–1940), britische Dokumentarfilmregisseurin und -produzentin